HM poate fi:

 H&M, lanț de magazine de îmbrăcăminte din Suedia
 Hannah Montana, serial de televiziune american
 Insula Heard și Insulele McDonald, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestui teritoriu
 .hm, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Insula Heard și Insulele McDonald

Legături externe 
  „HM” la acronymfinder.com